Dorfeuille ist der Name folgender Personen:

 Dorfeuille (Schauspieler) (eigentlich Pierre-Paul Gobet; um 1745–um 1806), französischer Schauspieler, Autor und Regisseur

Dorfeuille ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Dorfeuille (1754–1795), französischer Schauspieler, Publizist und Revolutionär
 Étienne Dorfeuille (1892–1962), französischer Radrennfahrer 
 Joseph Dorfeuille (≈1791–1840), US-amerikanischer Ausstellungsmacher und Museumsbesitzer